Untermühl ist der Name folgender Orte:

 Untermühl (Gemeinde Sankt Martin), Ortschaft der Gemeinde St. Martin im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Untermühl (Gemeinde Olbendorf), Ortsteil der Gemeinde Olbendorf, Bezirk Güssing, Burgenland

Siehe auch:
 Untermühle
 Untere Mühle